Мехув (польск. Miechów) — многозначный термин.

 Мехув  — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Мехувский повят. 
 Мехув — городско-сельская волость в Польше, входит как административная единица в Мехувский повят, Малопольское воеводство.
 Мехув — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Мехув, в Малопольском воеводстве Польши.